Miss Pernambuco BE Emotion 2018 foi a 63ª edição do tradicional concurso de beleza feminino de Miss Pernambuco BE Emotion, válido para a disputa de Miss Brasil BE Emotion 2018, único caminho para o Miss Universo. A cerimônia comandada pelo cerimonialista Marcos Salles e a ex-Miss Pernambuco Wilma Gomes teve seu ápice no dia 23 de março no Teatro do IMIP, localizado em Recife sob a coordenação de Miguel Braga. A grande vencedora, destoante de outras dezenove (19) candidatas, foi a representante de Caruaru, Eslovênia Marques, coroada por sua antecessora, Iully Thaísa, Miss Pernambuco BE Emotion 2017.

Resultado

Colocações

Prêmios especiais 
O concurso distribuiu os seguintes prêmios este ano:

Candidatas 
Disputaram o título este ano: 

 Belo Jardim - Alessandra Costa
 Brejo da Madre de Deus - Anna Paula Gomez
 Carpina - Joyce Mendonça
 Caruaru - Eslovênia Marques 
 Fernando de Noronha - Palloma Oliveira
 Garanhuns - Jessielly Marques
 Gravatá - Yara Ferreira
 Nazaré da Mata - Brennda Victória
 Olinda - Ianca Schlosser
 Paranatama - Taline Leonel

 Paudalho - Joyce Fagundes
 Petrolândia - Andreza Lima
 Porto de Galinhas - Júlia Molinari
 Recife - Ariely Luna
 Ribeirão - Carla Araújo
 Santa Cruz da Baixa Verde - Déborah Castro
 Santa Cruz do Capibaribe - Layssa Souza
 Serra Talhada - Rafaela Lopes
 Taquaritinga do Norte - Luzia Martins
 Triunfo - Ellen Beatriz

Links Externos 
 Sites
 Site do Miss Brasil (Band)
 Site do Miss Brasil BE Emotion
 Site do Miss Universe 

Miss Pernambuco
Concursos de beleza de 2018 no Brasil